Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie figurowym 2007 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym w kategorii juniorów, które odbywały się od 26 lutego do 4 marca 2007 roku w hali Eissport Zentrum w Oberstdorfie.

Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. W mistrzostwach mogli wziąć udział zawodnicy, którzy na dzień 1 lipca 2006 ukończyli co najmniej 13, ale nie więcej niż 19 lat (21 lat w przypadku łyżwiarzy w parach sportowych i tanecznych).

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Tańcem obowiązkowym była Silver Samba, zaś tańcem oryginalnym Tango.

Przypisy

Bibliografia 
 

2007
2007 w łyżwiarstwie figurowym
2007 w Niemczech
Sport w Oberstdorfie